Friedrich Uhl ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Uhl (Journalist) (1825–1906), österreichischer Journalist und Schriftsteller 
 Friedrich Uhl (Hockeyspieler) (1882–1953), deutscher Feldhockeyspieler